Timo Rautiainen (1963), finn zenész
Timo Rautiainen (1964), finn rali-navigátor